Monreale est une ville de la province de Palerme en Sicile (Italie).
 San Gavino Monreale, commune de Sardaigne